Бонне́й-лез-О () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 95 км на північ від Парижа, 25 км на південь від Ам'єна, 30 км на північ від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 313 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 849,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Бонней-лез-О на сайті французького Національного інституту географії
 Бонней-лез-О на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ 
 Мапа муніципалітету Бонней-лез-О на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза